Het ATP-toernooi van Rome 2006 (met de officiële naam Internazionali d'Italia 2006) werd gespeeld van 8 tot en met 14 mei 2006. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome